YBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bonnyville (Canada)